Daniel Popescu ist der Name folgender Personen:

* Daniel Popescu (Turner) (* 1983), rumänischer Turner
 Daniel Popescu (Fußballspieler) (* 1988), rumänischer Fußballspieler